Хаккой — неоднозначный термин.
 Хаккой — село в Шатойском районе Чечни.
 Хаккой — чеченский тайп.